Ме́лланд () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Мелланд, Деннис — американский кёрлингист.
 Мелланд, Родни (1938—2022) — американский кёрлингист.